Neosinopa (Неосинопа — „нова Синопа”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од средњег до касног еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Neosinopa.

Временска распрострањенст рода Neosinopa унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Азије